Челябинская Областная клиническая специализированная психоневрологическая больница № 1 — государственная психиатрическая больница, оказывающая медицинскую помощь взрослым жителям Челябинска и Еманжелинского района и лицам до 18 лет Челябинской области.

История

1932—1966 
В 1932 году в Челябинской городской больнице открылся психиатрический медицинский изолятор на 3-4 койки для беспокойных больных. Однако, размер его был недостаточным, а психиатрическую помощь оказывали невропатологи.

В 1937 году изолятор реорганизовли в психиатрическое отделение на 50 коек. С 1941 года оно — клиническая база кафедры психиатрии Киевского мединститута (зав. кафедрой ), находящегося в эвакуации. Заведующим отделением в 1937—1941 был , а в 1942—1944 — ассистент кафедры психиатрии Михаил Давыдович Бурнштейн.

В 1944 году отделение — база Челябинского медицинского института. Заведующие отделением в это время — профессор Смирнов Александр Александрович (1944—1946), потом — доцент . В отделении внедряют передовые на то время средства лечения: инсулинокоматозную терапию, ЭСТ, маляриятерапией, терапию пролонгированным сном и депривацией пищи. Последними двумя методами на овладевали врачи из других отделений больницы.

В 1943 году открывается областной психоневрологический диспансер со стационаром на 25 коек, отдельный от отделения. Его главврачом становится .

В 1952 открывается городской психоневрологический диспансер (главврач — ). В 1963 году он меняет расположение и становится базой кафедры психиатрии. Увеличивается до 100 количество коек. Главврачом становится  В 1953 на территории бывшего лагеря для немецких военнопленных открывается городская психоневрологическая больница на 300 коек. На её базу в 1955 переводится психиатрическое отделение городской больницы. Главные врачи: , , ,

Основание больницы. 1966—1974 

В 1966 году открывается областная клиническая психоневрологическая больница на 600 коек, состоящая из 2-х лечебных корпусов (2-х и 3-х этажного), административного здания и лечебно-трудовых мастерских. 10 октября 1966 года туда переехали 3 психиатрических учреждения города: областной психоневрологический диспансер, городской психоневрологический диспансер и городская психоневрологическая больница.

Отделения областной клинической психоневрологической больницы состоянием на 1966 год:
 Клиническое отделение для первично заболевших больных;
 Мужское и женское отделение для беспокойных больных;
 4 отделения для больных с затяжными психозами;
 Физиотерапевтическое отделение;
 рентгеновский кабинет;
 Кабинеты специалистов (стоматологический, гинекологический, терапевтический, неврологический, ЭКГ);
 Приёмный покой;
 Кафедра психиатрии.

Первый её главный врач — Стенин Олег Павлович (1966—1974 годы).

Решением Челябинского облисполкома «О мерах по улучшению медицинской помощи душевно больных Челябинской области» Челябинская Областная клиническая специализированная психоневрологическая больница № 1 была открыта 10 февраля 1967. Эта дата считается официальным днём её основания. Ёмкость её составляла 600 коек и она была дополнена следующими структурами:
 Единым диспансерным отделением;
 Оргметодотдел;
 Филиал для лечения лиц, страдающих алкоголизмом. Последних лечили новаторским методом — 1-дневным методом лечения хронического алкоголизма (фармако-стрессовой и эмоционально-стрессовой терапией), предложенным заведующим отделением, .

Открываются новые отделения:
 Судебно-психиатрической экспертизы;
 Отделение функциональной диагностики;
 Детское психиатрическое отделение;
 Отделение неврозов;
 Наркологическое отделение.

Период с 1974 года 
В 1974—1998 годах было построено 3 новых корпуса и расширен детский диспансер. Силами строителей из числа больных из ЛТП было построено хозрасчетный наркологический диспансер. В сентябре 1982 открылось второе детское отделение для девочек и мальчиков младшего возраста. Оно стало базой для кафедры детской психиатрии Государственного института дальнейшего усовершенствования врачей. В 1985 году произошла масштабная реконструкция и открыты следующие подразделения:
 Отделение для больных с пограничными нервно-психическими расстройствами;
 Отделение для больных, нуждающихся в принудительных мерах медицинского характера;
 Пищеблок;
 Архив;
 Лечебно-производственные мастерские;
 База отдыха «Уют»;
 Жилой дом для сотрудников больницы.
Главный врач — Мовчан Николай Григорьевич.

В 1998—2006 руководитель больницы — кандидат медицинских наук, доцент Занин Евгений Борисович. В этот период реорганизовали диспансерную службу, были открыты «Центр психического здоровья детей и подростков», детское отделение неврозов и пограничных состояний, геронтологические отделения, отделения открытого типа для участников боевых действий и контртеррористических операций, ликвидаторов аварии на ЧАЭС. В 1999 году была создана единственная в регионе лаборатория клинической психологии.

В 2007 году в больнице было проведено 4579 судебно-психиатрических экспертиз, из которых 1440 амбулаторных экспертиз в отношении лиц, находящихся под стражей и 144 в отношении арестованных. За 2008 год здесь было проведено 122375 экспертиз.

С 2006 года по настоящее время главный врач больницы - Косов Анатолий Михайлович, заслуженный врач Российской Федерации.

Деятельность 
Состоянием на 2012 год состав ГБУЗ «Челябинская Областная клиническая специализированная психоневрологическая больница № 1» следующий (список неполный):
 6 мужских отделений (415 коек);
 5 женских отделений (300 коек);
 2 детских отделения (110 коек);
 2 специализированных отделения для пожилых людей (120 коек);
 Карантинное отделение (20 коек);
 2 отделения для больных для принудительного лечения специального типа (120 коек);
 Подростковое отделение для мальчиков (60 коек);
 Отделение для детей с неврозами и пограничными состояниями на (40 коек);
 Отделение неврозов и пограничных состояний для взрослых (140 коек);
 Судебно-психиатрическое отделение;
 Дневной стационар;
 Диспансерное отделение для взрослых;
 Диспансерное отделение для детей и подростков;
 Лечебно-диагностическое отделение со специалистами узкого профиля;
 Клинико-биохимическая и бактериологическая лаборатории;
 Хозрасчётное отделение;
 Лечебно-производственные мастерские при дневном стационаре;
 Лаборатория клинической психологии;
 Аптека.
приёмное отделение;
физиотерапевтическое отделение.

На базе больницы создан Центр психического здоровья детей и подростков, оказывающий амбулаторную и стационарную помощь.

В больнице размещены 3 учебные кафедры:

 Кафедра психиатрии, наркологии, психотерапии и медицинской психологии Челябинской государственной медицинской академии;
 Кафедра психиатрии, психотерапии и медицинской психологии;
 Кафедра детской психиатрии с курсом наркологии.

Примечания

Ссылки 
 Очередной побег из челябинской «психушки»: пять подростков выбрались из больничного окна
 Из челябинской психбольницы сбежали восемь преступников

Психиатрические больницы России
Больницы Челябинска